

Patronyme 

 Joseph-Antoine Cerutti (1738-1792), homme de lettres et journaliste français ; 
 François Cerutti (1941-), écrivain français ;
 Jean-Bernard Cerutti (1956-2016), contre-amiral français ;
  (1960-2004), lanceur puis commentateur de baseball américain ; 
 Guillaume Cerutti (1966-), président directeur général de Sotheby's France ;
 Thierry Cerutti (1970-),  homme politique suisse ;
 Vincent Cerutti (1981-) animateur radio français ;
 Alison Cerutti (1985-), joueur de beach volley brésilien ;
 Fabio Cerutti (1985-), sprinteur italien ;
 Camille Cerutti (1998-), skieuse alpine française.

Toponyme 

 Rue Cerutti, ancienne voie parisienne ;
 Boulevard Cerutti, ancienne voie parisienne.

Patronyme italien